Simen Brenne (Fredrikstad, 17 de março de 1981) é um futebolista norueguês que atua como meia. Atualmente, joga pelo Odd Grenland.

Futebolistas da Noruega